kolęda – pieśń
 kolęda – wizyta duszpasterska
 kolęda – ludowy zwyczaj śpiewania
 Kolęda – miejscowość w województwie dolnośląskim
 Kolęda – utwór Karola Dickensa, znany też pod nazwą Opowieść wigilijna
 kolęda – prezenty, jakimi w dawnej Polsce szlachta tradycyjnie obdarzała służbę w Wigilię Bożego Narodzenia
 kolęda – polski herb szlachecki, odmiana herbu Bełty
 kolęda, koliada – staropolska i wschodniosłowiańska nazwa Szczodrych Godów

Zobacz też 

 Kolędy